Western & Southern Open 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 zaliczany do US Open Series w sezonie 2017 z cyklu Western & Southern Open rozgrywany w dniach 12–20 sierpnia 2017 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 5 244 930 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

US Open Series 2017
2017
2017 w Stanach Zjednoczonych